Ранчо ел Гавилан има више значења:

 Ранчо ел Гавилан (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Гавилан, Порфирио Хамаика Нава (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику